Ясиноватка — название населённых пунктов:

Украина 
 Ясиноватка — село в Александрийском районе Кировоградской области.
 Ясиноватка — село в Александровском районе Кировоградской области.
 Ясиноватка — село в Онуфриевском районе Кировоградской области.